Sphingius barkudensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Liocranidae.

Distribution 
Cette espèce se rencontre en Inde et au Bangladesh.

Description 
La femelle décrite par Majumder et Tikader en 1991 mesure .

Le mâle décrit par Sankaran, Caleb et Sebastian en 2020 mesure  et la femelle .

Systématique et taxinomie 
Sphingius delakharae a été placée en synonymie par Sankaran, Caleb et Sebastian en 2020.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de barkud[a] et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, l'île Barkuda.

Publication originale 
 Gravely, 1931 : « Some Indian spiders of the families Ctenidae, Sparassidae, Selenopidae and Clubionidae. » Records of the Indian Museum, , .

Liens externes

Notes et références 

Liocranidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)